Mazzano ist der Name folgender

Orte:
 Mazzano (Lombardei), eine Gemeinde in der Provinz Brescia in Italien
 Mazzano Romano, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in Italien
 Mazzano, ein Ortsteil der Gemeinde Negrar in der Provinz Verona in Italien